Bobcat:

 Английское название рыжей рыси;
 Bobcat Company — производитель с/х и строительной техники;
 Компактный вариант пистолета Beretta;
 HP Bobcat — мини-компьютер, производившийся компанией Hewlett Packard;
 Bobcat — кодовое название x86-совместимого процессора компании AMD.
 Шарлотт Бобкэтс — клуб НБА.
 Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT) это Air Traffic Flow Management (ATFM) в Азии.